Santovenia de Pisuerga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santovenia de Pisuerga (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Santovenia de Pisuerga (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar